Marin kan syfta på:

 Marin – en miljö i havsvatten
 Marinbiologi – en gren inom biologin som studerar djur, växter och organismer i havet
 Marinarkeologi – en gren inom arkeologin
 Marinhistoria – sjöstridskrafternas historia
 Marinmåleri – måleri vars motiv är det öppna havet, vanligen med fartyg
 Marin – en benämning på ett lands flotta, se marinen
 Mariningenjör 
 Marin, en mörkt blå färg, förkortning av marinblå

Personer 
 Sanna Marin, Finlands statsminister 2019–
 Regeringen Marin
 Mikael Marin, Violinist

Geografi

Antarktis 

 Marin (ö),

Frankrike 

 Marin, Haute-Savoie, kommun i departementet Haute-Savoie,

Martinique 

 Le Marin, Martinique, ort och kommun,

Mexiko 

 Marín (ort i Mexiko, Nuevo León, Marín), 
 Marín, Mexiko, kommun i Nuevo León, 
 Marín (ort i Mexiko, Tabasco, Cunduacán, lat 18,00, long -93,19),

Spanien 

 Marín (ort i Spanien, Galicien, Provincia de Pontevedra, lat 42,38, long -8,70), 
 Marín (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra,

Se även 
Marinen
Marinor – en hamn för fritidsbåtar

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar